Die Zweite Division 1959/60 war die 43. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 6. September 1959 und endete am 8. Mai 1960.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf, während die beiden Tabellenletzten in die Dritte Division abstiegen.

Waren nach Abschluss der Saison mehrere Mannschaften punktgleich sein und hatten die gleiche Anzahl an Niederlagen, wurde über den Auf- bzw. Abstieg in einem Entscheidungsspiel auf neutralem Platz entschieden.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Play-off

Relegation

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1959/60